Феликс Мари Абе́ль (; , Сент-Юз в Роне, Франция — , Иерусалим) — французский библеист, археолог и географ, специалист по Палестине. Доминиканец, с 1897 года — в монастыре св. Максимина, окончил доминиканскую Библейскую школу в Иерусалиме, где стал профессором в 1905 году.

Президент Палестинского общества исследователей Востока, с 1940 года — консультант Папской библейской комиссии. Занимался исследовательскими экспедициями и археологическими раскопками в Палестине.

Составил классическую «Географию Палестины» (), первый том которой (P., 1933) посвящён физической и исторической географии, а второй (P., 1933) — политической географии и городам. Этот том содержит также отчёты об источниковедческом и археологическом исследовании библейских городов, которые в более развёрнутом виде Абель (совместно с Л. Венсаном) издавал и отдельно (Jérusalem nouvelle, 1914—1926; Bethléem: le Sanctuaire de la Nativité, 1914, Hébron, P. 1923, Emmaüs, P., 1932). Абель составил также грамматику греческого языка Септуагинты и Нового Завета (Grammaire du grec biblique, P., 1927).

Библиография 
Книги Абеля Феликса Мари

Библеисты Франции
Географы Франции
Археологи Франции
Доминиканцы Франции
Археологи Израиля